Gunder steht für:
 eine Variante des Vornamens Gunnar, siehe Gunnar #Gunder

Gunder ist der Familienname folgender Personen:
 Jeane Daniel Gunder (1888–1948), US-amerikanischer Entomologe

Siehe auch:
 Günder
 Gunter
 Gunther